Wah steht für

 Wah, eine Großstadt im Punjab, Pakistan

Wah ist der Familienname folgender Personen:

 Fred Wah (* 1939), kanadischer Dichter, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Benjamin W. Wah (* 1952), chinesischer Informatiker

Wah ist der Vorname von:
 Szeto Wah (1931–2011), Politiker aus Hongkong